Fambridge is een spoorwegstation van National Rail in North Fambridge, Maldon in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door National Express East Anglia. Het station is geopend in 2007.

Spoorwegstation in Essex